Па́вел Ива́нович Ала́ндский (, село Тосно, Санкт-Петербургская губерния — , Киев) — русский , специалист в области классической филологии и истории древней Греции и Рима.

Биография 
Родился в семье священника Новопятницкой церкви Ямбургского уезда. В 1857 году поступил в Александро-Невское духовное училище в Санкт-Петербурге; затем учился в Санкт-Петербургской духовной семинарии, которую окончил в 1865 году.

В 1870 году окончил со степенью кандидата курс историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где учился у Михаила Куторги и Карла Люгебиля; был однокурсником Леопольда Воеводского и Ивана Цветаева. Был оставлен в университете стипендиатом для приготовления к профессорскому званию. Преподавал латинский язык в Александро-Невском духовном училище (1870—1874). В 1873 году защитил магистерскую диссертацию на тему «Синтаксические исследования. Значение и употребление  в языке „Илиады“ и „Одиссеи“». В 1873—1874 гг. читал лекции по греческой словесности в Санкт-Петербургском университете; в 1874 году был избран штатным доцентом греческой словесности Университета Св. Владимира в Киеве. С 1878 года также преподавал на Киевских Высших женских курсах историю Греции и Рима и римской литературы.

Действительный член Киевского исторического общества Нестора-летописца. В «Киевских университетских известиях», начиная с 1874 года, он помещал критические статьи о новых книгах по классической филологии и древней истории.

На могильной плите П. И. Аландского был размещён горельеф на мотивы гомеровских произведений и надпись: «Он всë знал о глубинах прошлого, но не смог предвидеть ужасного случая, который произошёл с ним на рыбалке». Могила его не сохранилась.

Библиография 
 Синтаксические исследования: значение и употребление Conjunctivi в языке Илиады и Одиссеи. — СПб., 1873. — [4], 203 с.
 «Отношение трагедий Софокла к современной поэту действительности» Ф. Г. Мищенко: [Рец.] // Университетские известия. Киев Унив. тип. И. И. Завадского, 1874.
 Das Verbum der griechischen Sprache seinem Bau nach dargestelit von Georg Curtius. Erster Band. 1873: [Рец.]. Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1874. — 14 с.
 «Каннибализм в греческих мифах» Л. Воеводского: [Рец.] // Университетские известия. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1874.
 Школьная грамматика и языкознание. Schulgrammatik und Sprachwissenschaft. Studien über die Neugestaltung des grammatischen Unterrichts nach den Ergebnissen und der Methode der vergleichenden Sprachwissenshaft. , docenten an der Universität zu Wüerzburg. München. 1874: [Рец.]. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1874. — 16 с.
 Поэзия, как предмет науки. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1875. — 199 с.
 Поэзия как предмет науки. Изд. 2-е. — М.: ЛИБРОКОМ URSS, 2012. — V, [1], 198, [1]с.
 Изображение душевных движений в трагедиях Софокла: опыт для теории поэт. творчества. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1877. — X, 168, [1] с.
 Философия и наука: [Рец.] // Университетские известия. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского. — 1877. — № 1. — С. 94—115; № 2. — С. 135—159.
 Филологическое изучение произведений Софокла. — Киев, 1877.
 Обозрение истории древней Греции. — Киев, 1879. — 224 с.
 Б. Дельбрюк об основах греческого синтаксиса: [Рец.] // Университетские известия. Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1880. — [2], 41 с.
 В. Э. Герн об арийской семье, ее строе и развитии: [Рец.] // Университетские известия. Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1880. — 44 с.
 Состав и строй италийского союза под гегемонией Рима. J. Beloch. Die italische Bund unter Roms Hegemonie. Staatsrechtliche und statistische forschungen. Leipzig. 1880: [Рец.]. — Киев, 1881. — 22 с.
 «Введение в мифологию Одиссеи» Л. Воеводского: [Рец.] // Университетские известия. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1881.
 «Опыт по истории рационализма в древней Греции» Ф. Г. Мищенко: [Рец.] // Университетские известия. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1881.
 Поминка по Александре Александровиче Котляревском. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1881. — [4], 96 с.
 Древнейший период истории Рима и его изучение. — Киев: Унив. тип И. И. Завадского, 1882. — [6], 174 с.
 Записки по истории Греции: Политическая история эллинов. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1883. — [2], 56, 64 с.
 История Греции. — Киев: Унив. тип. И. И. Завадского, 1885. — [2], IV, 271, [2] с.
 История Греции. Изд. 2-е. — Киев, СПб., 1899. - [2], IV, 450 с.
 История Греции: [лекции]. Изд. 3-е, испр. — М.: ЛИБРОКОМ URSS, 2009. — 260 с.

Примечания

Литература 
 
 
 Аландский П. И. // Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. — М., 1922. — Т. 2. — С. 61—62.
 Дмитриев В. С. Аландский Павел Иванович // Исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко: прошлое и настоящее (1834-2004 гг.). — Киев, 2004. — С. 149.
 Проценко Л. А. Аландский Павел Иванович (29.VI.1844—29.Х.1883) // Киевский некрополь: путеводитель-справочник. — Киев, 1994. — С. 124.
 Филимонов В. А., Канев А. Г. П. И. Аландский как историк-антиковед. — Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013. — 136 с.
 Щербань Т. А. Востоковедение в Киевском университете Св. Владимира: 1834-1918 // Восточный мир. — Киев, 2006. — № 4

Ссылки 
 Канев А. Г. Павел Иванович Аландский: Страницы научной биографии.
 Филимонов В. А., Канев А. Г.   П. И. Аландский как историк-антиковед : монография. — Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2013. — 136 с. ISBN 978-5-87237-938-6

Выпускники Санкт-Петербургской духовной семинарии
Выпускники Санкт-Петербургской духовной академии
Филологи Российской империи
Антиковеды Российской империи
Лингвисты XIX века
Филологи-классики